MXV steht für:
 Mörön Airport (IATA-Code), Flugplatz von Mörön, Chöwsgöl-Aimag, Mongolei
 Mexikanische Verrechnungseinheit (ISO-4217-Code)

mxv steht für:
 Metlatónoc (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung